Владоми́рский () — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Владомирский, Борис Владимирович — советский актёр.
 Владомирский, Владимир Иосифович (1893—1971) — советский актёр, Народный артист СССР.